Plusieurs cathédrales ont été nommées cathédrale Saint-Ninian en l'honneur de saint Ninian :
 la cathédrale Saint-Ninian d’Antigonish au Canada (en Nouvelle-Écosse) ;
 la cathédrale Saint-Ninian de Perth au Royaume-Uni (en Écosse).

Voir aussi 
 Saint-Ninian
 Liste des cathédrales

Ninian
~